Paul Délano puede referirse a:
 Paul Délano Tripp (1775-1842), Capitán de marina estadounidense radicado en Chile que participó en su independencia;
 Paul Hinckley Délano (1806-1881), guardiamarina, hijo del anterior, genearca de la familia Délano en Chile.